Plaats in Indonesië
 Ledug (Kembaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Ledug (Prigen), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java